Михаїл Манйолеску (; *9 грудня 1891, Ясси — †30 грудня 1950, в'язниця Сігет) — румунський публіцист, політичний діяч, політик зі старої аристократичної родини, міністр закордонних справ Румунії влітку 1940.

Біографія 

Манйолеску народився 9 грудня 1891 в Яссах, в аристократичній родині. Закінчив Національну середню школу в Яссах. У 1910 йому вдалося вступити в «Școala de Poduri și Șosele» в Бухаресті, вищу освіту отримав в 1915.

У 1929 в Парижі був опублікований перший варіант його роботи «Bibliothèque Economique Internationale» (італійською та англійською мовами).

Після повернення на престол короля Карла II, Манйолеску був дуже впливовим чиновником, займав посаду міністра економіки в різних урядах. Паралельно з цим, він втілював свої економічі ідеї в Італії, Португалії, а згодом і в Бразилії, вони значною мірою вплинули на промисловий розвиток цих країн.

У 1937 Манйолеску почав фінансувати видання  «Buna Vestire».

У 1938 він застосував свої економічні ідеї в одному експерименті в Трансільванії. Спроба не вдалася, після того, як Манйолеску поніс великі фінансові втрати через своїх політичних супротивників.

Протягом 1930-х років був  єдиним румунським політичним мислителем, що привернути увагу до себе за кордоном, і провідним теоретиком корпоративізму в Європі.

У липні 1940 був призначений міністром закордонних справ в уряді на чолі з Ion Gigurtu.

Ув'язнення та смерть 

12 жовтня 1944 він був поміщений у в'язницю без суду, в якій перебував протягом 14 місяців. Після звільнення, в грудні 1945 — Манйолеску запропонував свій досвід в області економіки новій комуністичній владі. Був знову заарештований у грудні 1948 і поміщений у в'язницю без проведення суду. Утримувався в тюрмах Jilava Ocnele і Sighet, де помер вкінці 1950. Причина смерті достеменно не відома, дехто вважає, що Манйолеску помер внаслідок тяжкої хвороби, а дехто, що внаслідок жорстокого поводження, як би там не було, але відсутність лікування серйозних захворювань і є «жорстоким поводженням».

Доля цього видатного інтелектуала символізує цинічний режим тоталітарного комунізму, де людей запроторювали до в'язниці без суду, а сім'ї нічого не знали про них. Протягом багатьох років влада відмовлялася повідомити родичам про долю Манйолеску. Тільки в 1958, родині сповістили про його смерть.

Публікації

Книги 

 Problema despăgubirilor de război (1919)
 Contribuția culturii generale la formarea concepției tehnice (1920)
 Politica statului în chestiunea refacerii industriale (1920)
 Cum putem reînvia Leul aur (1923)
 Organizarea financiară a economiei naționale (1924)
 Théorie du protectionisme et de l'echange international (Paris, 1929) — cu versiuni în italiană și engleză
 Întoarcere la ogor (1931)
 Echilibrul economic european (1931)
 Metodele în economia politică (București, 1932)
 O activitate parlamentară corporativă (patru discursuri în Senat din Decembrie 1932) (1933)
 Gândirea europeană la Congresul de la Roma (1933)
 Lupta ortodoxiei împotriva materialismului (1933)
 Unitatea spirituală a Europei (1933)
 Le siècle du corporatisme. Doctrine du corporatisme integral et pur (Secolul corporatismului. Doctrina corporatismului integral și pur) (Editions «Payot», Paris, 1934)
 Românism și Ortodoxie (1936)
 Secolul Corporatismului (Editura «Naționala-Ciornei», București, 1937) — traducere de D. Livezeanu după volumul original apărut în lb. franceză cu titlul: «Le siècle du corporatisme», Editions «Payot», Paris
 Partidul unic — Instituție politică a regimurilor noi (București, 1937)
 Doctrinele și teoriile noastre în lumina criticei (Tip. «Bucovina», București, 1937)
 Finanțarea și efectul lucrărilor publice ca stimulent în țările agricole (Tip. «Monitorul Oficial», București, 1937)
 Încercǎri în filosofia științelor economice, București, Monitorul oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, 1938
 La situation économique de la Roumanie en 1929 (1940)
 Rostul și destinul burgheziei românești (1940); reeditare Mihail Manoilescu, Rostul și destinul burgheziei românești, studiu critic Dan Pavel, ediție îngrijită de Leonard Oprea (București; Editura ATHENA, 1997), în Colecția «Cărți fundamentale ale culturii române», Colecție inițiată și finanțată de Fundația Soros pentru o Societate Deschisă România. ISBN 973-98191-8-4.
 Memorii, 1945'; editare în premieră Mihail Manoilescu, Memorii, 2 volume, ediție îngrijită, prefață, note și indice Valeriu Dinu, cuvînt înainte Mugur Isărescu (București: Editura Enciclopedică, 1993), Colecția «Biblioteca Băncii Naționale», coordonată de Mugur Isărescu. ISBN 973-45-0042-2.

Переклади 

 O seculo do corporativismo; doutrina do corporativismo integral e puro; traduçăo de Azevedo Amaral, Rio de Janeiro, J. Olympio, 1938.
 Die nationalen produktivkräfte und der aussenhandel; theorie des internationalen warenaustausches, Berlin, Junker und Dünnhaupt verlag, 1937.
 «Etica Politică», tradusă din limba franceză de Elena Manoilescu, prefațată de Vasile Morar, îngrijită și postfațată de prof. univ. Mihai Dinu, și publicată în 2010 la editura Spandugino.

Статті 

 Sindicalizarea legală a industriilor (expunere de motive și ante-proiect de lege) (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1932) — în colaborare cu Grigore Manoilescu
 România, Stat Corporativ (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1933)
 Profesiunile libere în Statul Corporativ (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1933)
 Preoții și Profesorii în Statul Corporativ (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1933)
 Regimul nostru fiscal (asigurările sociale) (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1933)
 Filozofia și doctrina corporatistă (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1934)
 Spațiul economic corporativ (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1934)
 Românismul și dreptul său (discurs ținut la Senat la 3 Decembrie 1935) (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1935)
 Revizuiri și anticipări (discurs la Mesaj în Senat) (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1936)
 Ideea de plan (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1936)
 Tendințele tinerei generații (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1936) — în colaborare cu Mircea Vulcănescu
 Generația Nouă și politica veche (discurs tinut la Senat în 27 Noembrie 1936) (Colecția revistei «Lumea Nouă», Nr. 19, București, 1936)
 Syntese de l'economie roumaine (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1936)
 Portugalia lui Salazar (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1936)
 Două reforme aparente (discurs ținut la Senat) (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», Nr. 20, București, 1936)
 Lupta împotriva muncei și a jertfei (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1936)
 Sensul antiburghez al revoluției naționale (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1937)
 Le parti unique, în: «Ouvrier francaise», Paris, 1937
 Protecționismul și schimbul internațional (Biblioteca revistei «Lumea Nouă», București, 1937)
 România — Stat Național-Corporativ (programul oficial al Ligei Național-Corporatiste) (București, 1938)
 Încercări în filosofia științelor economice (prelegeri pe care Prof. Mihail Manoilescu le-a ținut în fiecare an la deschiderea cursului său de Economie Politică, la Școala Politehnică din București)
 Dimensiunea slavă, în «Lumea Nouă», 1941
 N'am avut oameni de stat, în «Lumea Nouă», 1941

 Джерела 

 «Faurirea Lumii a Treia» — Eseuri despre «bunicul» roman al economistilor brazilieni, Formula AS — anul 2003, numărul 591
 Mihail Manoilescu și gândirea economică corporativistă , 25 mai 2011, Nicolae Popescu,Foaia nationala Mihail Manoilescu theories of international trade in retrospect: how and when emerging economies must be protected?, May 2013, Nikolay NENOVSKY and Dominique TORRE
 Ideile lui Mihail Manoilescu: Biblie a industriașilor brazilieni , 21 mai 2013, Constantin Schifirneț, Adevărul Mihail Manoilescu, savantul ctitor de biserică , 28 mai 2013, Constantin Schifirneț, Adevărul Portret de ministru interbelic: Mihail Manoilescu , 2 octombrie 2013, Augustin Păunoiu, Ziarul Lumina Tinerețea lui Mihail Manoilescu, 20 ianuarie 2014, Adina Grigore, Magazin istoric Să fie clonat: Mihail Manoilescu, românul care a inventat Brazilia modernă, 12 mai 2014, Alexandru Căutiș, Kamikaze Adina Grigore-Cucoș: «Mihail Manoilescu. Viața și activitatea», 30 septembrie 2014, Nicolae Sava, ZCH News Mihai Manoilescu despre politică și politicieni, Andrei Pleșu, Dilema Veche — nr. 562, 20-26 noiembrie 2014
 Istorici și diplomați (XXXI)/ Un «sacrificat»: Mihail Manoilescu , 25 decembrie 2014, Alexandru Popescu, Ziarul Financiar Ambasada SUA, dezamăgită de decizia BNR de a-l onora pe Mihail Manoilescu, «promotor al ideologiei fasciste» , 13 mai 2016, Digi 24''

Примітки